Acquedotto Nottolini
 Lorenzo Nottolini